

Codici 
 YX – codice vettore IATA di Midwest Airlines

Altro 
 YX – targa automobilistica dell'Attica (Grecia)